Сан-Паулу 1941 — шахматный турнир, проходивший со 2 по 26 июля 1941 г. в бразильских городах Агуас-ди-Сан-Педру и Сан-Паулу.

Турнир был организован Шахматным клубом Сан-Паулу на средства, выделенные Антонио и Октавио Моура Андраде.

Помимо латиноамериканских шахматистов (6 бразильцев, 2 аргентинца, 2 чилийца, уругваец и парагваец), в соревновании участвовали европейские мастера, оставшиеся в Южной Америке после начала Второй мировой войны. Бразильские участники турнира были отобраны Бразильской шахматной конфедерацией и ШК Сан-Паулу.

Бо́льшая часть соревнования прошла на территории гостиницы "Grande Hotel" в Агуас-ди-Сан-Педру. Последние четыре тура прошли в Сан-Паулу (два в фойе Городского театра, два — на втором этаже административного здания "Martinelli Building").

Регламент турнира предусматривал проведение пяти туров в неделю (выходные дни — понедельник и четверг). Контроль времени — 2,5 часа на 40 ходов, затем — 1 час на 16 ходов. Начало тура — в 14:30, окончание тура — в 19:30. Первое доигрывание — в тот же день с 21:30 до 23:30, последующие доигрывания назначались по усмотрению турнирного комитета.

Изначально планировалось участие 18 шахматистов, но Ж. де Соуза Мендеш по личным причинам не смог выйти на старт, и турнир прошел при 17 участниках.

Победителями турнира стали Э. Элисказес и К. Гимар.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Официальный сайт Шахматного клуба Сан-Паулу

Шахматные турниры 
Шахматы в Бразилии 
1941 год в шахматах
Июль 1941 года
1941 год в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу